Zona Pip ima više značenja:
 Zona Pip, Potenza
 Zona Pip, Taranto